Die Abkürzung SSSS steht für:
 Staphylococcal scalded skin syndrome, eine toxische Hautschädigung bei Säuglingen und Kleinkindern
 Secondary Security Screening Selection, Auswahl von Flugpassagieren für eine zusätzliche Sicherheitsüberprüfung
 Samo sloga Srbina spasava, serbischer Wahlspruch
 Scripless Securities Settlement System in Sri Lanka

SSSS